Архангельское — деревня в Верхнехавском районе Воронежской области.

Входит в состав Верхнеплавицкого сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. Полевая.

Население

Примечания 

Населённые пункты Верхнехавского района